Trident, тра́йдент () — многозначный термин:
 Trident или MSHTML — ядро отображения страниц (layout engine) для Windows-версии Microsoft Internet Explorer.
 Trident — космический аппарат.
 «Трайдент» (программа)  —  программа британского ВМФ по эксплуатации стратегических подводных лодок, вооруженных ракетами «Трайдент» 
 Трайдент (ракета) — американская баллистическая межконтинентальная ракета морского базирования, стартующая из подводного положения.
 UGM-96A Трайдент I С-4
 UGM-133A Трайдент II (D5)
 Trident Microsystems — производитель чипов для дисплеев и, в прошлом, графических и звуковых карт
 Hawker Siddeley Trident — британский реактивный авиалайнер для линий малой и средней протяженности. 
 Trident — торговая марка жевательной резинки, принадлежащая компании Cadbury.